Грейам (, другие транскрипции Грэм, Грехем, Грэхем) — топоним шотландского происхождения:
 Грейам, Джеймс (1792—1861) — британский политический деятель, министр, публицист, сын баронета.
 Грейам — крупнейший остров в архипелаге Хайда-Гуаи, Британская Колумбия (Канада).
В США
 Грейам — город в округе Аламанс, штат Северная Каролина.
 Грейам — тауншип в округе Бентон, штат Миннесота.
 
; Примечания

 См. также